Tumbuka ist die Bezeichnung für:
 Tumbuka (Ethnie)
 Tumbuka (Sprache)
 Tumbuka (Mythologie)